Суперкубок Хорватії з футболу 2004  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 липня 2004 року між чемпіоном Хорватії Хайдук (Спліт) та володарем кубка Хорватії Динамо (Загреб).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

2004
Хорватія
2004 у хорватському спорті